«Ри́у А́ве» (, ) — португальский футбольный клуб из города Вила-ду-Конди. Основан в 1939 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве», вмещающем 12 815 зрителей. Наивысшим достижением клуба в чемпионате Португалии является пятое место в 1982 и 2020 годах.

История 

Футбольный клуб «Риу Аве» был основан в 1939 году группой из пяти местных энтузиастов — Жоау Перейра душ Сантуш, Альбину Морейра, Жоау Диаш, Эрнесту Брага и Жозе Амару. На общем голосовании по выбору названия клуба фигурировали такие названия, как «Vilacondense Futebol Clube» и «Vila do Conde Sport Club», но в итоге выбор пал на «Rio Ave Futebol Clube». На том же заседании, куда были приглашены ещё 7 человек, было сформировано правление клуба:

 Президент — Жоау Перейра душ Сантуш
 Вице-президент — Альбину Морейра
 1-й секретарь — Жоау Диаш
 2-ой секретарь — Эрнесту Брага
 Казначей — Жозе Амару

Свой первый матч новоиспечённый клуб провёл 6 мая 1939 года в Бейрише, где уступил местной команде со счётом 2-1. Первое время футболисты тренировались на велодроме, расположенном рядом с часовней Богоматери-Изгнанницы. 29 января 1940 года «Риу Аве» переезжает на Авенида Балтазар Коуту, где обзаводится собственным стадионом под названием «Эштадиу да Авенида», построенном в 1939 году и просуществовавшим до 1984 года.

Практически сразу же «Риу Аве» выигрывает Campeão Promocional da A. F. P (1941/1942) и Campeão Regional da III Divisão da A. F. P (1942/1943). Далее следует длительный период прозябания клуба в низших лигах.

В конце 1970-х наблюдается стремительный взлёт команды: сперва покоряется  (1976/1977), затем следует 4-ое место () во  и, наконец, по итогам сезона  «Риу Аве», как лучшая вторая команда  и 4-ая в общем зачёте, впервые в своей истории пробивается в высший дивизион.

Первый сезон в  () вышел комом, «Риу Аве» занял последнее место, набрав в 30-ти играх всего 13 очков. Команда вылетела во , где заняла первое место в Zona Norte () и 3-е в общем зачёте. Второе пришествие в высшую лигу () оказалось, без преувеличения, триумфальным. «Риу Аве» занял рекордное для себя 5-ое место, что до сих пор является наивысшим достижением клуба в чемпионате Португалии. Примечательно, что этот успех был достигнут под руководством Фелиша Моуринью, отца знаменитого Жозе Моуринью.

Далее результаты «Риу Аве» идут по ниспадающей: 8-ое место (), 9-ое место (), 13-ое место и вылет (). Огромным достижением явился выход в финал Кубка Португалии в 1984 году, в котором подопечные Фелиша Моуринью были разгромлены «Порту» со счётом 4-1.

Снова оказавшись во , «Риу Аве», лишившийся по ходу прошлого сезона Фелиша Моуринью, поставил себе целью возвращение в Примейру. И подопечные Мариу Рейша блестяще с этим справились, выиграв Zona Norte во второй раз в своей истории и впервые став лучшей командой в общем зачёте (). Именно тогда «Риу Аве» установил уникальный рекорд, став первой и единственной командой , не потерпевшей ни единого поражения!

Однако возвращение в Примейру оказалось не таким радужным, как пять лет назад. Заняв уже знакомое 13-ое место (), «Риу Аве» спасся от вылета лишь благодаря расширению Примейра Лиги до 20-ти команд. Следующий сезон () оказался таким же провальным, как и предыдущий: 28 очков и итоговое 18-ое место, обеспечившее «бело-зелёным» путёвку во .

Повторить подвиг трёхлетней давности и вернуть команду в Примейру Мариу Рейшу на этот раз не удалось: 41 очко и 4-ое место (). Исправить ситуацию был приглашён Эурику Гомиш, но стало только хуже: 31 очко и 10-е место (). В 1990-ом году  (включавший в себя 3 группы: Zona Norte, Zona Centro, Zona Sul, по 18 команд в каждой) был понижен до 3-го уровня и стал называться . Его место занял новый турнир — Сегунда Дивизан ди Онра, состоящий из 20-ти команд и призванный повысить уровень футбола во 2-ой лиге. Право выступить в новом турнире получили по 6 лучших команд каждой зоны  плюс два неудачника из Примейры. Таким образом, «Риу Аве», занявший в своей зоне 10-е место, остался во , фактически вылетев в 3-ю лигу.

Вернувшийся в Вила-ду-Конди Мариу Рейш не стал откладывать дело в долгий ящик, сходу взяв Zona Norte () и выведя команду в Сегунда Дивизан ди Онра. В группе плей-офф, составленной из трёх победителей своих зон («Риу Аве»,  и «Ольяненсе»), «бело-зелёные» взяли 2-ое место, уступив пальму первенства .

Своё выступление в Сегунда Дивизан ди Онра, к тому времени сокращённой до 18-ти команд, «Риу Аве» начал под руководством нового главного тренера — 36-летнего Аугушту Инасиу, бывшего футболиста лиссабонского «Спортинга», «Порту» и сборной Португалии. Для Инасиу, впоследствии приведшего лиссабонский «Спортинг» к чемпионскому титулу, «Риу Аве» стал первым клубом в тренерской карьере. Дебют оказался весьма неплох: 39 очков и 4-ое место (), которое, однако, не позволило пробиться в Примейру.

Основной состав

Достижения 
 Кубок Португалии
 Финалист (2): 1984, 2014
 Кубок португальской лиги
 Финалист: 2014
 Суперкубок Португалии
 Финалист: 2014
 Сегунда лига
 Победитель (3): 1986, 1996, 2003
 Серебряный призёр: 2008
 Бронзовый призёр (2): 1981, 2007
 
 Победитель: 1977
 Серебряный призёр: 1991

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии
ФК «Риу Аве»